Kwelder - begroeide buitendijkse landaanwas
 Groes (buurtschap) - een buurtschap in de gemeente Heesch
 De Groes (Gennep) - een gebied in het centrum van Gennep
 De Groes (achternaam) - een Nederlandse achternaam